Juan Bosco puede referirse a:

 Juan Bosco, religioso católico de origen italiano.
 Juan Bosco, escritor y cantautor español.
 Don Bosco, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Don Bosco, barrio de Comodoro Rivadavia, en la Provincia del Chubut, Argentina;
 San Juan Bosco, ciudad de Ecuador;
 San Juan Bosco, cantón de Ecuador;
 Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, institución educativa de la Argentina;
 Don Bosco, telenovela mexicana de 1961.